One of the Boys

 One of the Boys — второй альбом Кэти Перри.
 One of the Boys — третий студийный альбом американской кантри-певицы и автора-исполнителя Гретхен Уилсон.